

Anno 
 500 – (D in numeri romani) è un anno bisestile del V secolo 
 500 a.C. 
 Anni 500 – decennio che comprende gli anni dal 500 al 509 inclusi
 Anni 500 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 509 a.C. al 500 a.C. inclusi.
 Cinquecento – il secolo dal 1501 al 1600, corrispondente al periodo che in Italia e nei paesi da essa influenzati si chiama anche Rinascimento

Codici 
 500 – codice che identifica l'Osservatorio Reale di Greenwich, situato a Londra, nel quartiere omonimo

Trasporti 

 Fiat 500 "Topolino" – automobile della FIAT prodotta tra il 1936 e il 1955
 Fiat Nuova 500 – automobile della FIAT prodotta tra il 1957 e il 1975
 Fiat Cinquecento – automobile della FIAT prodotta tra il 1991 e il 1998
 Fiat 500 – automobile della FIAT prodotta dal 2007
 Abarth 500 – automobile dell'Abarth prodotta dal 2008

Giochi 
 Cinquecento – gioco di carte, variante della briscola.

Matematica 
 500 (numero) – numero naturale

Musica 
 500 – EP di Paolo Benvegnù del 2009

Storia 
Poiché i morti della Battaglia di Dogali furono circa 500, piazze, vie e monumenti dedicati in Italia a tale battaglia usano pertanto il termine cinquecento

Altri progetti